Ку́гель ( — Кугл,  — шар, ядро) — многозначное слово:

 Кугель — разновидность запеканки; блюдо традиционной ашкеназской кухни.

Еврейская и немецкая фамилия. Носители:
 Кугель, Александр Рафаилович (1864—1928) — российский театральный критик, создатель театра «Кривое зеркало».
 Кугель, Аркадий Яковлевич (1896—1985) — ливанский композитор и музыкальный педагог.
  (род. 1949) — немецкий физик и психолог.
  (1848—1930) — немецкий педагог, механик и скульптор.
 Кугель, Иона Рафаилович (1873—1941/1942) — русский и советский журналист.
  (род. 1921) — немецкий футболист.
  (род. 1959) — немецкий джазовый музыкант и композитор.
 Кугель, Михаил Бенедиктович (род. 1946) — советский и американский альтист, педагог и музыковед.
 Кугель, Наталия Аркадьевна (1946—2020) — музейный и театральный работник, режиссёр.
 Кугель, Самуил Аронович (1924—2015) — советский социолог.
 Кугель, Феликс Романович (1918—1994) — учёный в области авиационной техники, лауреат Государственной премии СССР.
 Кугель, Хаим (1897—1953) — общественный деятель.
  (род. 1979) — немецкий тренер.
 Кугель, Элиэзер (1924—2022) — израильский раввин, общественный деятель.

Другое
 Кугель — главный герой книг Джека Вэнса «Глаза чужого мира» и «Сага о Кугеле», жулик и прохиндей.